Andrew McFarlane ist der Name folgender Personen:

* Andrew McFarlane (Schauspieler, 1951) (* 1951), australischer Schauspieler
 Andrew McFarlane (Motorsportler) (1977–2010), australischer Motorsportler
 Andrew McFarlane (Schauspieler, 1986) (* 1986), US-amerikanischer Schauspieler